Дакотараптор (Dakotaraptor) — ящеротазовий динозавр родини Дромеозавриди (Dromaeosauridae), що існував у кінці крейдового періоду, 66 млн років тому, в Північній Америці. Описано один вид — Dakotaraptor steini.

Скам'янілості 

Скам'янілі рештки динозавра знайдені у 2005 році у відкладеннях формації Гелл-Крік в окрузі Гардінг у штаті Південна Дакота, США. Рештки знайшов палеонтолог Роберт Де Пальма, куратор палеонтології хребетних у Музеї природознавства в Палм-Біч. Де Пальма разом з командою дослідників з Канзаського університету дослідив рештки та описав новий вид динозавра у 2015 році. Голотип (зразок PBMNH.P.10.113.T) містить хвостові і спинний хребці, вилочку, верхні кінцівки і розрізнені кістки нижніх кінцівок та кілька ізольованих зубів.

Опис 

В оригінальному описі автори оцінили розмір дакотараптора у 5,5 м, порівнюючи його з іншими спорідненими хижаками, такими як Utahraptor, Dromaeosaurus, Deinonychus і Achillobator. Дакотараптор був одним з найбільших дромеозаврид, за розміром він майже наближався до ютараптора. На нозі був великий серпоподібний кіготь, який становить 29 % від довжини стегнової кістки (до порівняння — у дейноніха 23 %). Розмір кігтя досягає 16 см по внутрішньому вигину і 24 см по зовнішній стороні. На кістках руки динозавра були виявлені пір'яні горбки, що свідчить про можливу наявність оперення.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, яка розроблена у 2015 році палеонтологами Robert DePalma, David Burnham, Larry Martin, Peter Larson, and Robert Bakker, що показує родинні зв'язки дакотараптора у родині дромеозаврових:

Примітки 

Дромеозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 2015